А́лвару () — португальське чоловіче ім'я і власна назва

Особи

Ім'я 

А́лвару () — португальське особове ім'я. Також — Альваро (в іспаномовних країнах).

Топоніми

Алвару-де-Карвалю

Алвару (Португалія) — парафія.